Arabische meisjesnaam die "Indisch" betekent
 Oemm Salama Hind bint Abi Oemmayya, een echtgenote van Mohammed
 Hind Laroussi, een Nederlands zangeres
 Hind Eljadid, een Belgische woordkunstenares en schrijfster 
 Mil Mi-24, NAVO-codenaam Hind, een Russische aanvalshelikopter